Miss Estados Unidos 1991 edición 40 de Miss USA, ganado por Kelli McCarty que fue coronada por Carole Gist el 22 de febrero de 1991 en Kansas.

Resultados

Posiciones 

 Miss USA 1991: Kelli McCarty (Kansas)
 Finalistas:
 1.ª finalista: Charlotte Ray (New Jersey)
 2.ª finalista: Diane Schock (California)

 Semifinalistas (in alphabetical order): Lisa Morgan (Illinois), Pat Arnold (North Carolina) and Julie Khoury (Oklahoma).

 Las otras semifinalistas (in order of placement): Maureen Murray (New York), Candice Carley (Alabama), Kym Digman (Hawaii), Maricarroll Verlinde (Arizona), Olga Calderon (Oregón)

Premios especiales 
 Miss Congeniality: Charlotte Ray (New Jersey)
 Miss Photogenic: Pat Arnold (North Carolina)
 Best State Costume: Maricarroll Verlinde (Arizona)

Puntajes

Preliminar 

     Winner
     First runner-up
     Second runner-up
     Top 6 Finalist
     Top 11 Semifinalist

Final 

     Winner
     First runner-up
     Second runner-up
     Top 6 Finalist

1991
Concursos de belleza en 1991